Gässjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gässjön, Halland, sjö i Hylte kommun, 
Gässjön, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (48,6 ha)
Gässjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (54,8 ha)
Gässjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (8,97 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn